Newfane podría referirse a:

 Newfane (Nueva York)
 Newfane (condado de Niágara, Nueva York)
 Newfane (Vermont)
 Newfane (Wisconsin)